Ernst Pauer ist der Name folgender Personen:

* Ernst Pauer (Theologe) (auch Paur; 1791–1861), österreichischer evangelisch-lutherischer Theologe
 Ernst Pauer (Musiker) (1826–1905), deutsch-österreichischer Pianist